Buchser – abitanti di Buchs (Argovia)
Buchser – abitanti di Buchs (San Gallo)
Buchser – abitanti di Buchs (Zurigo)